Die Segunda Liga 2012/13 war die 23. Spielzeit der zweithöchsten portugiesischen Fußballliga. Die Saison begann am 11. August 2012 und endete am 20. Mai 2013.

Die Liga wurde gegenüber der Vorsaison um sechs Vereine auf 22 aufgestockt. Aus der Primeira Liga gab es mit CD Feirense nur einen Absteiger. União Leiria musste wegen finanzieller Schwierigkeiten zwei Klassen tiefer in die IIª Divisão absteigen.

Varzim SC wurde aus den gleichen Gründen der Aufstieg in die Segunda Liga verweigert. Deshalb gab es mit CD Tondela nur einen sportlichen Aufsteiger. Dazu kamen sechs nicht aufstiegsberechtigte Reservemannschaften der Primeira Liga.

Teilnehmer

Tabelle

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

2012/13
Fußballsaison 2012/13